Oberland désigne :
 L'Oberland bernois une région montagneuse du sud du canton de Berne en Suisse
 Le Canton d'Oberland, ancien canton suisse de la République helvétique, formé sur le territoire du canton de Berne.
 La circonscription d'Oberland, une circonscription électorale du Landtag du Liechtenstein.
 l'Oberland thurgovien une région montagneuse du canton de Thurgovie en Suisse
 L'Oberland zurichois une région montagneuse du canton de Zurich en Suisse
 Chemin de fer Montreux - Oberland Bernois
 Berner Oberland-Bahn